ORA, Ora może odnosić się do:

Toponimy 
 Ora – moszaw w Izraelu
 Ora – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano
 Ora – miejscowość w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Larnaka

 Gminy w USA
 Ora (ang. Ora Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Ora (ang. Ora Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Inne
 Ora – waluta afrykanerskiej prowincji Orania zwanej Wolnym Państwem
 ORA – Okręgowa Rada Adwokacka – jeden z organów Izby Adwokackiej
 Ora – album Jovanottiego
 Ora – album Rity Ory
 Ora – chińska marka samochodów elektrycznych